Deák Éva (1954) színésznő
 Deák Éva (1961) kosárlabdázó